Konflikt w Górskim Karabachu (2016)
 Konflikt w Górskim Karabachu (2020)

Zobacz też 
 Wojna o Górski Karabach
 Ormiańsko-azerskie starcia graniczne